Der 15 km Skiathlon der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2022 fand am 5. Februar statt. Austragungsort war das Nordische Ski- und Biathlonzentrum Guyangshu. Siegerin wurde die Norwegerin Therese Johaug, vor der Russin Natalja Neprjajewa und der Österreicherin Theresa Stadlober.

Bei Temperaturen von −16 °C konnte sich nach 20 Minuten eine Führungsgruppe bestehend aus Therese Johaug, Kerttu Niskanen, Frida Karlsson absetzen. Nur wenige Sekunden dahinter bildeten Krista Pärmäkoski, Ebba Andersson, Teresa Stadlober und Natalja Neprjajewa die Verfolgergruppe. Im weitere Rennverlauf überholte Pärmäkoski die Schwedin Andersson. Johaug, die weiter an der Spitze lief, hatte nach 27 Minuten einen Vorsprung von 15 Sekunden auf Karlsson und Pärmäkoski sowie weitere 6 Sekunden auf Niskanen. Fortan baute die spätere Olympiasiegerin weiter auf 30 Sekunden aus. In ihrer Verfolgergruppe hingegen konnten Neprjajewa und Stadlober Niskanen und Pärmäkoski überholten und später auf Karlsson auflaufen. Neprjajew und Stadlober setzten sich von Niskanen vor dem Zielsprint ab und entschieden die beiden übrigen Medaillenränge unter sich.

Daten 
 Datum: 5. Februar 2022, 15:45 Uhr Ortszeit (8:45 Uhr MEZ)
 Streckenlänge: 2 × 3,826 km (K) / 2 × 3,844 km (F)
 Höhenunterschied: 57 m (K) / 57 m (F)
 Maximalanstieg: 42 m (K) / 42 m (F)
  Totalanstieg: 2 × 149 m (F) / 2 × 151 m (K)
 64 Teilnehmerinnen aus 23 Ländern, davon 63 in der Wertung

Ergebnisse

Weblinks 
 

15 km Skiathlon Frauen